420 steht für:
 420, das Jahr 420 n. Chr.
 420 (Cannabis-Kultur) (four-twenty), im US-amerikanischen Raum gebräuchliches Codewort für den regelmäßigen Konsum von Cannabis
 DB-Baureihe 420, deutsche Elektrotriebzugbaureihe
 HMV-420, thailändischer Schützenpanzer
 Honda HA-420, Geschäftsreiseflugzeug der Honda Aircraft Company
 Jaguar 420, Limousine des Herstellers Jaguar
 Maserati Biturbo 420, Limousine des Herstellers Maserati
 Škoda 420, Kleinwagen des Herstellers Škoda
 U 420, U-Boot der ehemaligen deutschen Kriegsmarine
 (420) Bertholda, Asteroid des Hauptgürtels
 420er Jolle, eine Zweimannjolle
420, 4/20 oder 4:20, Rechtsextreme Symbole und Zeichen

Straßen:
 Bundesstraße 420, Bundesstraße in Deutschland
 Europastraße 420, Europastraße in Belgien und Frankreich
 Droga wojewódzka 420, Woiwodschaftsstraße in Polen
 Route nationale 420, ehemalige französische Nationalstraße

Siehe auch: